Kürsten bezeichnet

 Fischer & Kürsten, 1705 in Leipzig begründete Druckerei und Verlag

Kürsten ist der Name von

 Martin Kürsten (1931–2019), deutscher Geologe, Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung (NLfB)

Siehe auch
 Kirsten